Миле може бити:

 Миле (Јајце), насеље у општини Јајце, Федерација БиХ, БиХ
 Миле (Високо), археолошко мјесто код Високог, Федерација БиХ, БиХ
 Миле, чест надимак за поједина српска мушка имена